Les éducateurs de l'enfance sont des professionnels de la pédagogie qui ont terminé une étude de premier cycle sur la pédagogie de l'enfance, l'éducation de la petite enfance, l'éducation élémentaire.

Etudes 
Les études axées sur la pratique ont lieu dans les universités des sciences appliquées ou dans le Bade-Wurtemberg dans les universités pédagogiques. La formation se termine au bout de six à sept semestres avec un " Bachelor of Arts" . Des cours à temps partiel sont également proposés, par exemple pour la qualification académique pour la profession d'éducateurs. Il existe également des possibilités d’études au sein de programmes d’études doubles  

Compte tenu de la nouvelle importance éducative et sociopolitique de l'éducation de la petite enfance, l'ancien enseignement professionnel pour les services à l'enfance et à la jeunesse a depuis été complété en Allemagne par un enseignement supérieur spécialisé dans l'éducation de la petite enfance. En coopération avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur proposant des programmes de licence et de master, des cours de puériculture et de pédagogie, des contenus pédagogiques et des méthodes pédagogiques pour la professionnalisation des éducateurs de la petite enfance se développent au-delà des frontières des universités.  

Le contenu de base de l'étude est: 

 éducation 
 Psychologie du développement, psychologie de l'enfant 
 Didactique élémentaire (présentations complètes sur un apprentissage spécifique à l'âge préscolaire) 
 conditions anthropologiques ou Bases  
 en particulier la théorie et la pratique de l’approche contraignante (z.   B. l' approche contraignante à John Bowlby ) 
 Enfant en bas âge et parent observant 
 Méthodes d'évaluation du développement de l'enfant 
 Approches éducatives et intervention précoce 
 Education sociale (u.   a. Apprentissage social, relations sociales ) 
 Observation, documentation  
 Développement familial, parentalité spécifique 
 cadre juridique et institutionnel de l'éducation dans la petite enfance 
 L'éducation préscolaire en comparaison internationale 
 Spécialisations (dans différents domaines de l'éducation - par exemple.   B. science, langue, musique, sports) 
 shadowing d'emploi et de stages qui sont habituellement dans les établissements terminés. 
 Selon l’université, les sciences mentales, culturelles et sociales telles que la sociologie, la philosophie, l’anthropologie, etc., sont des éléments élémentaires de la formation.

options de carrière 
Les domaines professionnels dans lesquels travaillent les éducateurs de l'enfance sont aussi les domaines traditionnels  où travaillent les éducateurs tels que les crèches, jardins d' enfants, garderies scolaires, jardins d' enfants d'intégration, instituts pour handicapés, les institutions de protection de la jeunesse , les maisons et les centres de jeunes enfants . 

Le diplôme est également qualifié pour les fonctions de gestion et de conseil spécialisé, pour le conseil pédagogique et la recherche ou pour la conception. Après avoir terminé le baccalauréat, un programme de maîtrise axé sur la recherche peut être mené.

Contexte historique 
Le travail au niveau élémentaire était, à la différence du niveau primaire, plutôt déterminé par les tâches d'éducation et de soins. 

Jusqu'à présent, l'Allemagne a eu une part académique dans les structures de garde d'enfants, qui se situe dans les chiffres uniques dans tous les États fédéraux.   Jusqu'à présent, les employés universitaires  étaient principalement des travailleurs sociaux, qui occupaient souvent le leadership lorsqu'ils étaient employés dans ce domaine professionnel plutôt « atypique ». 

En comparaison européenne, la qualification professionnelle est souvent, voire exclusivement, de niveau universitaire. La formation est organisée en dehors de l’université uniquement en Allemagne, en Autriche et à Malte .  

Déjà dans les années 1990, il y avait eu des débats sur l'académisation des spécialistes de l'éducation: en 1993, par exemple, le syndicat Education and Science avait décidé lors de la journée syndicale la décision d'intégrer "l'éducation à l'université".  

En raison des résultats comparativement médiocres des étudiants allemands dans les études PISA, l’éducation de la petite enfance est une priorité majeure et devrait être mise en œuvre de manière conceptuelle et pratique dans les garderies.  

En conséquence, le travail dans les garderies est devenu beaucoup plus complexe et il était nécessaire de répondre à des besoins éducatifs très différents: soins, éducation, travail parental, travail communautaire et porter de plus en plus d'importance à "l'individualisation» de l'enfant, ou il était nécessaire de travailler ensemble.  

Les éducateurs devraient le faire, mais étaient à peine formés. 

Le processus de Bologne, qui s’est déroulé à la même époque, a permis l’introduction de programmes d’enseignement supérieur adaptés à l’enseignement élémentaire afin de promouvoir la professionnalisation et l’acquisition de connaissances tant attendues.  

On espérait que l'académisation s'accompagnerait également d'un plus grand professionnalisme. On espérait également que de nouveaux groupes cibles seraient en mesure de se développer, qui seraient intéressés à travailler avec les enfants du secteur élémentaire, mais souhaitant suivre un cours universitaire, éventuellement en spéculant sur un salaire plus élevé.  

En 2004, les premiers cours spécialisés en Allemagne ont été créés. Cela devrait s'accompagner d'une qualification plus élevée du personnel pédagogique spécialisé et d'une mise à niveau des activités. 

Ces programmes ont reçu des noms tels que "éducation préscolaire", "éducation élémentaire", "éducation de la petite enfance", "éducation familiale et élémentaire", "éducation élémentaire et primaire", "pédagogie et recherche sur l'enfance" ou " Pédagogie de l'enfance ".  

L' Association fédérale pour l'éducation et la formation à l'enfance a décidé en 2009 d'utiliser le terme éducateur de l' enfance agréé par l'État pour les diplômés de ces cours. En 2011, la Conférence des ministres de la jeunesse et de la famille a recommandé aux écoles supérieures d'utiliser ce titre  , qui est désormais établi. 

En 2010, la journée d’étude Pédagogie de l’enfance a été créée à Cologne sous l’égide du Département du travail social (FBTS) et de la Journée des professeurs de la Faculté d’éducation (EWFT), qui représente les intérêts de la politique d’enseignement supérieur dans les programmes d’éducation de la jeunesse.

Revenu 

À ce jour () Il n'y a pas de classement tarifaire fixe pour le secteur public , et les éducateurs de la petite enfance sont regroupés en fonction de leur activité. 

Cela signifie que les éducateurs de la petite enfance occupant des postes de direction de groupe reçoivent le même classement que les éducateurs (généralement les groupes de salaires S6 ou S8). En règle générale, les employés universitaires de la fonction publique sont classés dans la 9e année de paye

Emploi 
Au , 1664 éducateurs de la petite enfance ont été formés, dont 110 hommes, travaillaient dans des crèches allemandes pour enfants.

Notes et références

Liens internes 

 Janusz Korczak

Liens Web 

 Base de données sur les programmes d'éducation de la petite enfance de l'Initiative d'éducation de la petite enfance (WiFF) 
 "De l'éducateur au pédagogue de l'enfance": conférence prof. Dr. Hilmar Hoffmann sur 7. Octobre 2011 
 Profils de qualification dans les domaines de la pédagogie de l’enfance, aperçu des parcours de formation (PDF, 1.7   MB) 
 Introduction légale du titre professionnel "Staatl. Pédagogue / éducateur de l'enfance "dans les Länder 
 Journée d'étude Pédagogie de l'enfance 
 Association professionnelle allemande pour l'éducation de la petite enfance e. V. (DeBeKi) 

Pages avec des traductions non relues